Streun ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfred Streun (1925–2019), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer
 Franziska Streun (* 1963), Schweizer Schriftstellerin und Journalistin
 Lutz Streun (* 1988), deutsch-südafrikanischer Jazzmusiker
 Reichard Streun von Schwarzenau (1538–1600), österreichischer Politiker und Historiker